Regierung Costello steht für folgende Regierungen in Irland:

 Regierung Costello I
 Regierung Costello II